Las siglas RPG pueden referirse a:

 en inglés, Report Program Generator programming language o lenguaje de programación RPG.
 en inglés, Rocket Propelled Grenade o granada propulsada.
 en inglés, Role Playing Game o juego de rol.
 en inglés, computer/console Role Playing Game (CRPG) o videojuego de rol.
 en español, Reeducación postural global.
en español, Videojuego de rol o VDR